Léon Chapron (1841-1884), avocat au Barreau de Paris, littérateur et journaliste français ;
 Henri Chapron (1886-1978), carrossier automobile français ;
 Gilbert Chapron (1933-2016), boxeur français ;
 Annick Chapron (née en 1949), coureuse cycliste française ;
 Joël Chapron (né en 1960), spécialiste français de la cinématographie d'Europe de l'Est ;
 Tony Chapron (né en 1972), arbitre français de football ; 
 Glen Chapron (né en 1982), auteur de bande dessinée et illustrateur français.

Voir aussi 
 Nicolas Galloteau-Chappron, maire de Reims pendant quatre ans à trois reprises, entre 1793 et 1798.
Patronyme français